Brioux-sur-Boutonne est une commune du centre-ouest de la France, située dans le département des Deux-Sèvres (région Poitou-Charentes).
 Luché-sur-Brioux est une commune du centre-ouest de la France, située dans le département des Deux-Sèvres (région Poitou-Charentes).